Die Open de Rennes 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 29. Januar 2017 in Rennes stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 180 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 231 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 192 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Rennes